Ryan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ryan Township (Kansas)
 Ryan Township (North Dakota)
 Ryan Township (Pennsylvania)